Федо́ра — разговорная форма женского имени Феодора. Известные носительницы:
 Федора Пушина
 Федора Барбьери
 В искусстве
 Федора Егоровна — героиня стихотворной сказки Корнея Чуковского «Федорино горе».
 Федора — опера в трех действиях итальянского композитора Умберто Джордано.
 Федора — фильм Билли Уайлдера.
Прочее
 Федо́ра — шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз лентой
 Fedora — дистрибутив GNU/Linux